Regina bianca – pezzo degli scacchi
Regina Bianca – personaggio del romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll
Regina Bianca – personaggio dei fumetti DC Comics
Regina Bianca – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Regina Bianca – appellativo di Lacus Clyne, personaggio dell'universo di Gundam